BiH:
 Duboki Potok (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Duboki Potok (Srebrenik, BiH), naselje u općini Srebrenik
 logor Duboki potok, srpski konc-logor na Manjači, iz vrijeme rata u BiH